Jarušje je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 6,98 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 72 stanovnika te 35 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor